Игриште може бити:

 Игриште (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија
 Игриште (Лесковац), насељено место града Лесковца,